FK ČSA Karviná byl slezský fotbalový klub z Karviné. Před sezónou 1995/96 se FK ČSA sloučila s FK 1. máj Karviná do FK KD Karviná. O sezónu později FK KD Karviná zanikla sloučením do klubu FC Karviná.

Historické názvy 

 1921 – SK Karvinná – Těšínsko (Sportovní klub Karvinná – Těšínsko)
 1948 – JTO Sokol Karvinná (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Karvinná)
 1949 – JTO Sokol Karviná (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Karviná)
 1950 – ZSJ ČSA Karviná (Závodní sokolská jednota Důl Československé armády Karviná)
 1953 – DSO Baník ČSA Karviná (Dobrovolná sportovní organisace Baník Důl Československé armády Karviná)
 1957 – TJ Baník ČSA Karviná (Tělovýchovná jednota Baník Důl Československé armády Karviná)
 1993 – FK ČSA Karviná (Fotbalový klub Důl Československé armády Karviná)
 1994 – FK ČSA Karviná Darkov (Fotbalový klub Důl Československé armády Karviná Darkov)
 1995 – FK KD Karviná (Fotbalový klub Karvinské doly Karviná) – sloučení s FK 1. máj Karviná

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1948: Postoupilo rovněž vítězné mužstvo JTO Sokol Elektrárna Suchá.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Historie klubu

Karviná, ČSA
Karviná
Karviná
Fotbal v Karviné
Zaniklé sportovní kluby v Karviné